Grenay kan syfta på:
 Grenay, Isère
 Grenay, Pas-de-Calais